Remediense – abitanti di Nossa Senhora dos Remédios
Remediense – abitanti di Senhora dos Remédios